Сауд ібн Абдель Азіз Аль Сауд, Сауд ібн Абдель Азіз Аль Сауд (, 15 січня 1902 — 23 лютого 1969, Греція) — король Саудівської Аравії в 1953—1964 рр.
 Абдалла ібн Абдель Азіз Аль Сауд (‎; 1 серпня 1924, Ер-Ріяд, Неджд — 23 січня 2015, Ер-Ріяд, Ер-Ріяд) — король Саудівської Аравії.
 Халід ібн Абдель Азіз Аль Сауд (;  13 лютого 1913, Ер-Ріяд, Неджд — 13 червня 1982, Таїф, Саудівська Аравія) — король Саудівської Аравії в 1975—1982 роках.
 Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд (, нар. 31 грудня 1935, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) — король Саудівської Аравії.
 Фейсал ібн Абдель Азіз Аль Сауд — 3-й король Саудівської Аравії з 1964 по 1975 з династії Саудитів.
 Фахд ібн Абдель Азіз Аль Сауд (; 1921, Ер-Ріяд, Неджд — 1 серпня 2005, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) — король Саудівської Аравії в 1982—2005 роках.
 Сауд ібн Фейсал ібн Абдул-Азіз Аль Сауд (; 2 січня 1940, Ет-Таїф — 9 липня 2015, Лос-Анджелес) — саудівський державний діяч, дипломат, міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія (1975—2015).